De Zoom (Peel), een afgegraven hoogveengebied in de gemeente Nederweert
 De Zoom (Soest), een natuurgebied ten noorden van de spoorlijn Soest - Den Dolder in de provincie Utrecht
 De Zoom, een beek vlak bij Bergen op Zoom in Noord-Brabant